Die Thailand Open 2005 waren ein Tennisturnier, welches vom 26. September bis 2. Oktober in Bangkok stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2005 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Ho-Chi-Minh-Stadt die Vietnam Open und in Palermo die Campionati Internazionali di Sicilia gespielt, die genau wie das Turnier in Bangkok zur Kategorie der International Series zählten.

Der Titelverteidiger im Einzel Roger Federer gewann dieses Jahr im erneut das Turnier und fuhr damit seinen 11. Titel des Jahres und 33. Titel seiner Karriere ein. Im Finale schlug er Andy Murray, der nur mit einer Wildcard gestartet war und erstmals ein ATP-Finale erreichen konnte. Im Doppel flogen die Titelverteidiger Justin Gimelstob und Graydon Oliver mit anderen Partner vor dem Finale raus. Neue Sieger wurden Paul Hanley und Leander Paes, die im Finale die Sieger von 2003 Jonathan Erlich und Andy Ram schlugen und ihren 12. bzw. 35. Titel im Doppel gewannen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 525.000 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 550.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 17 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 16 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 13 kB)

ATP Tour 2005
Tennisturnier in Bangkok